La Souricière est le titre d'un des chapitres des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas père.
 La Souricière est un film d'Henri Calef sorti en 1950.
 La Souricière () est une pièce de théâtre policière d'Agatha Christie, créée le  à Londres et jouée sans interruption depuis cette date.
 La Souricière est un roman de Marie Cardinal paru en 1978.
 La Souricière est le titre d'un ouvrage de Khereidine Chellal paru en 2007 .
 La Souricière est une bande dessinée de Vittorio Giardino.
 La Souricière est le lieu du palais de justice de Paris constitué de couloirs souterrains menant du « dépôt » (géré par la police nationale) où sont incarcérés les prévenus, aux salles d'audience des tribunaux devant lesquelles ils sont jugés. Il est également dotés de cellules gérées par l'administration pénitentiaire.
 La Souricière est court-métrage de fiction de 14 min, réalisé par Antoine Besson et Yasmina Ghemzi en 2010, avec Ambroise Michel et Ibtissem Guerda.
 La Souricière est une creepypasta sous forme de jeu vidéo en ligne.

Notes et références

Voir aussi 
 Une souricière est un piège à souris.

Homonymie de titre